Сидони Бертон (; 1803—1871) — французская художница-портретистка, миниатюристка по слоновой кости.

Биография 

Родилась в 1803 году в Вене в семье придворного художника Наполеона Рене Бертона, сестра художника Джорджа Бертона.

Первоначально живописи обучалась у отца, затем брала уроки у французской миниатюристки — мадам Лизинска де Мирбель.

В марте 1837 года вместе с отцом выставила пять своих миниатюр в Королевском музее (Лувр). Затем она регулярно выставлялась в Салоне (вплоть до 1859 года). Была удостоена медалей Салона: бронзовой (1840), серебряной (1841) и золотой (1845). Её работа Portrait de M. Nacquart была представлена на Всемирной выставке 1855 года в Париже.

Мастерская художницы находилась на 50 rue de Bellechasse, а затем на 74 rue Saint-Dominique (с 1853 года).

Умерла 31 января 1871 года в Париже.

Труды 
Работы Сидони Бертон находятся в музеях Франции, а также в Художественном музее в Сент-Луисе, Миссури, США (Femme en robe rouge et noire).

Некоторые работы:
 Portrait du comte de Boulois (1838),
 Portrait de la comtesse de Boulois (1838),
 Portrait de la duchesse Decazes (Салон, 1845),
 Portrait de M. Gournay,
 Portrait de M. Lafosse (Салон, 1848),
 Portrait de Lizinska de Mirbel (Салон, 1850),
 Portrait de M. Nacquart (Всемирная выставка, 1855).

Примечания

Ссылки 
 Sidonie Berthon

Художницы Франции XIX века
Художники-портретисты Франции
Художники-миниатюристы